Суса́нна Семёновна Жислина (21 июня 1907, Москва — ?) — советский литературовед.

Окончила этнологический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова (1930). Кандидат филологических наук.

Член Союза писателей СССР (1943).

Основные работы 
 Рассказы о Толстом. Тула, 1941
 Творчество А. П. Бондина. Свердловск, 1952
 Поэзия высокого накала: О творчестве Л. Татьяничевой, Челябинск, 1965
 Добрый свет издалека: Невымышленные рассказы о Л. Н. Толстом. М., 1966

Примечания

Литература 
 Писатели Москвы: биобиблиографический справочник. М., 1987.

Персоналии по алфавиту
Литературоведы России
Литературоведы СССР
Выпускники этнологического факультета МГУ
Родившиеся 21 июня
Родившиеся в 1907 году
Родившиеся в Москве
Толстоведы

Члены Союза писателей СССР